John Randolph kan syfta på bland andra:

* John Randolph, 3:e earl av Moray (1306–1346), regent över Skottland
 John Randolph (1693–1737), nordamerikansk politiker
 John Randolph (1727–1784), nordamerikansk politiker
 John Randolph (1749–1813), brittisk professor och biskop
 John Randolph av Roanoke (1773–1833), amerikansk politiker
 John Randolph (1866–1936), brittisk biskop och domprost
 John Randolph (1915–2004), amerikansk skådespelare